Super Smash Bros. — игра-кроссовер в жанре файтинга из серии Super Smash Bros., разработанная компанией HAL Laboratory, Inc., и изданная компанией Nintendo на игровой приставке Nintendo 64. Впервые игра была выпущена 21 января 1999 года в Японии, затем 26 апреля в Северной Америке, и 19 ноября – в Европе. Первая часть серии Super Smash Bros. представляет собой кроссовер между несколькими различными играми Nintendo, такими как серии Mario, The Legend of Zelda, Star Fox, Yoshi, Donkey Kong, Metroid, F-Zero, Mother, Kirby и Pokémon. Она представляет собой набор персонажей и локаций из этих франшиз и позволяет игрокам использовать уникальные навыки каждого персонажа для нанесения урона противникам для их ослабления и дальнейшего выбивания с арены.

Игровой процесс 

Игра представляет собой файтинг с персонажами различных игровых серий Nintendo. Сам геймплей довольно сильно отличается от других игр данного жанра, как Street Fighter и Mortal Kombat, так как цель игры не только лишить оппонента всех очков здоровья, но и выкинуть оппонента за пределы арены. Сами же арены намного больше и отличаются друг от друга в плане строения. Арены похожи на гигантские парящие платформы с дополнительными малыми парящими платформами. Каждый персонаж имеет способность восстанавливаться, делать двойной прыжок и использовать интерактивные объекты из ящиков, как то: винтовка, черепаший панцирь, бомба и световой меч. Для нанесения специальной атаки игроку нужно выбрать направление и нажать кнопку «B» на геймпаде.

В игре есть несколько режимов: Одиночная игра (в последующих играх серии называемый Классическим режимом), Мультиплеер и Тренировка.

Одиночная игра состоит из нескольких поединков с компьютерным оппонентом. В перерывах между поединками есть дополнительные уровни, где игрок должен разбить как можно больше мишеней, раскиданных по уровню, или добраться до платформ, расположенных в труднодоступных местах. В конце игрок должен сразиться с финальным боссом — Главной рукой ().

Персонажи 
Всего в игре 12 персонажей: 8 доступны с самого начала, а 4 должны быть разблокированы.

Сиквелы 
Super Smash Bros. стала успешной игрой и породила четыре продолжения: Super Smash Bros. Melee на Nintendo GameCube, Super Smash Bros. Brawl на Wii, Super Smash Bros. 4 для 3DS и Wii U и Super Smash Bros. Ultimate для Nintendo Switch.

Факты 

 Несколько запланированных персонажей были вырезаны во время разработки, включая Марта, Короля Дидиди, Боузера и Мьюту. Все эти персонажи были добавлены в более поздние игры. [23] Чтобы продвинуть запуск игры, Nintendo провела мероприятие в MGM Grand Adventures Theme Park в Лас-Вегасе 24 апреля 1999 года. Известное как Slamfest '99, мероприятие имело интерактивные игровые станции, демонстрирующие Super Smash Bros. и боксерский поединок с участием четырех костюмированных версий Donkey Kong, Mario, Pikachu и Yoshi. [24] Мероприятие транслировалось в прямом эфире на nintendo.com и internetbroadcast.com через RealPlayer G3. [25]

Супер Smash Bros. включает в себя музыку из некоторых популярных игровых франшиз Nintendo. В то время как многие из них недавно подготовлены к игре, некоторые фигуры взяты непосредственно из их источников. Музыка для Super Smash Bros. была написана Хирокадзу Андо, который позже вернулся в качестве звукового и музыкального директора Super Smash Bros. Melee. Полный саундтрек был выпущен на CD в Японии на лейбле Teichiku Records в 2000 году. [26]

Оценки 
Игра получила 79 баллов из 100 на Metacritic

Примечания 
Комментарии

Источники

Файтинги
Компьютерные игры 1999 года
Игры для Nintendo 64
Игры для Virtual Console
Компьютерные игры, разработанные HAL Laboratory
Компьютерные игры-кроссоверы
Компьютерные игры, разработанные в Японии